

Geografia

Henbury (Bristol)
Henbury (Cheshire)
Henbury (Dorset)

Henbury (Australia), riserva naturale